Дальний Менчереп — река в Кемеровской области России, течёт по территории Беловского района.

Устье реки находится на высоте 190 м над уровнем моря в 567 км по правому берегу реки Иня. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иня, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 13010200612115200005448.

Примечания 

Притоки Ини (нижнего притока Оби)
Реки Беловского района Кемеровской области